Мамалаевка — село в Переволоцком районе Оренбургской области. Административный центр Мамалаевского сельсовета.

Оснвано в 1832 г. переселенцами из Пензенской губернии.

География 
Расположено на левом берегу Самары в 10 км к северо-западу от посёлка Переволоцкий и в 73 км от Оренбурга.

У южной окраины села проходят ж.-д. линия Самара — Оренбург (ост. п. 1432 км) и автодорога М5 Самара — Оренбург. На север по мосту через Самару отходит тупиковая автодорога к Капитоновке.

Население

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования Переволоцкий район

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района